De Maat (Nederland), een buurtschap in Hardenberg
De Maat (Mol), een natuurgebied in de gemeente Mol